Friedrichstadt steht für:

 Friedrichstadt, Stadt im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Friedrichstadt (Berlin), historischer Stadtteil Berlins
 Friedrichstadt (Wittenberg), Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg 
 Friedrichstadt (Dresden), Stadtteil Dresdens
 Friedrichstadt (Leipzig), ehemalige östliche Stadterweiterung von Leipzig
 Friedrichstadt (Düsseldorf), Stadtteil Düsseldorfs
 Friedrichstadt, deutscher Name der Stadt Jaunjelgava in Lettland
 Haus Friedrichstadt, Gebäude in Berlin-Mitte

Siehe auch
 Friedrichstädt
 Fredrikstad